Niemcy:
 Pechau – dzielnica Magdeburga

Osoby:
 Alfred Pechau – niemiecki kompozytor
 Jochem Pechau – niemiecki rzeźbiarz